Josephs ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Josephs (* 1961), deutsche Psychologin
 Janice Josephs (* 1982), südafrikanische Siebenkämpferin
 Moeneeb Josephs (* 1980), südafrikanischer Fußballtorhüter
 Wilfred Josephs (1927–1997), englischer Komponist